Verkleinwoord van Kwast, verder:
 Bremkwastje
 Grijs naaldkwastje
 Wit naaldkwastje